Адольф Йоханнес Вéдро () — эстонский и советский композитор и музыкальный педагог и критик. Профессор Таллинской консерватории (1937).

Биография 
Изучал гармонию в Нарве. Играл на многих музыкальных инструментах (балалайка, мандолина, скрипка, гитара, барабан, контрабас и др.).

Обучался игре на контрабасе в Санкт-Петербургской (Петроградской) консерватории (1909, 1916—1918). Ученик Н. Ф. Соловьёва.

С 1920 по 1941 год был преподавателем теории музыки и контрабаса в Таллиннской консерватории (ныне Эстонская академия музыки и театра). В 1937 году окончил Таллинскую консерваторию. С того же года — профессор консерватории.

Был музыкальным критиком.

Творческую деятельность начал в 1916 году. Его работы, в основном, включают произведения для фортепиано, симфонического оркестра, органа и хора.

Автор опер «Каупо» (1932), «Древний меч» (1939) и «Оборотень» по одноименной драме А. Кицберга (неоконч.), музыки к спектаклям, вокальных, камерно-инструментальных и других музыкальных сочинений. Многие работы композитора воспевают мифологическое прошлое Эстонии.

Один из основателей и член Союза композиторов Эстонии (1940).

Похоронен на Таллиннском лесном кладбище.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1 / Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Музыкальные критики Эстонии
Оперные композиторы Эстонии
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Похороненные на Лесном кладбище Таллина